Zanda kan syfta på:

 Zanda (släkte) – ett fågelsläkte i familjen kakaduor inom ordningen papegojfåglar
 Tsada, Ngari, ett härad i Tibet